Depuis 1850 la France a été avec l'Angleterre à l'origine de poses de câbles sous-marins de communications. Depuis cette date pas moins de vingt navires câbliers français ont été gérés par les services de l'État. En 2000, France Télécom privatisé a créé la filiale France Télécom Marine, chargée de la gestion de ses quatre navires. À cette société a succédé en 1999, Orange Marine, qui exploite en 2014, 6 navires.

En 2001-2002 Alcatel Cable a acquis quatre unités gérés par la société Alda Marine SA, coentreprise entre les sociétés Alcatel-Lucent et LDA (Louis Dreyfus Armateurs).

Source

Références

Voir aussi 
 Alcatel Submarine Networks
 Orange Marine

Cabliers francais

Cabliers francais